PGA har flera betydelser,
 äldre grafikstandard från IBM med en upplösning på 1024x768 bildpunkter, se PGA (grafik)
 Programmable Gate Array, se Grindmatris
 Professional Golfers' Association, se Professional Golfers' Association
 Pin Grid Array, en typ av kapsel för mikrochips.